Браян Каррен (,  5 листопада 1963, Торонто) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1980 року в ЗХЛ.

1982 року був обраний на драфті НХЛ під 22-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Баффало Сейбрс» та «Вашингтон Кепіталс».

Загалом провів 405 матчів у НХЛ, включаючи 24 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська кар'єра 
У сезоні 1998/99 Браян стає головним тренером Джексонвілл, наступного сезону очолив «Монро Моккасінс» (ЗПХЛ). 26 квітня 2007 очолив клуб «Каламазу Вінгс» (ІХЛ), з липня 2009 тренує клуби юніорської хокейної ліги Альберти. 22 лютого 2012 був названий найкращим тренером ліги. 15 березня 2012 уклав п'ятирічний контракт з клубом «Дромгелер Драгонс».

Статистика

Посилання 
 
 
 

Уродженці Торонто
Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Канадські хокейні тренери